Jul, jul, strålande jul kan syfta på:

Jul, jul, strålande jul – en svensk julsång
Jul, jul, strålande jul (musikalbum) – ett svenskt samlings-julalbum från 1995
Jul, jul, strålande jul (album med Artur Erikson & Anna-Lena Löfgren) – ett musikalbum från 1969
Jul, jul, strålande jul (album av Ingvar Wixell) – ett musikalbum från 1964
Jul, jul, strålande jul (album av Nils Börghe Gårdh) – ett musikalbum från 2001